Петар „Перо” Врца је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1961. || Степенице храбрости  || Талијански цасник
|-
| 1967. || Летови који се памте (ТВ серија) || /
|-
| 1968. || -{Flammes sur l’Adriatikue}- || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970 1971. || Наше мало мисто (ТВ серија) || Гост у коноби
|-
| 1973. || Сутјеска  || Рапортира Титу о доласку 7 банијске дивизије
|-
| 1976. || Ђовани || Крчмар
|-
| 1977. || Луди дани  || Петар, човек с беретком
|-
| 1979. || Ивањска ноћ (ТВ филм) || Власник циглане / Иво Тошић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Вело мисто (ТВ серија) || Велечасни
|-
| 1982. || Непокорени град (ТВ серија) || /
|-
| 1984. || Задарски мементо  || Жупник
|-
| 1985. || Од петка до петка  || /
|-
| 1988. || Живот са стрицем || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1991. || Бужа (ТВ филм) || /
|-
| 1999. || Да ми је бити морски пас || Сувозач у „пауку” (као Петар Врца)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2001. || Последња вољa || Путник
|-
| 2004. || Та дивна Сплитска ноћ || Синор Бартут
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1929.
Умрли 2016.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Дубровчани